

Települések 

 Ciorani község Romániában, Prahova megyében. 
 Ciorani falu Romániában, Vrancea megyében.